Iwankiw (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, siehe Iwankiw

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Iwankiw (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Iwankiw (Kiew-Swjatoschyn)
 Dorf in der Oblast Schytmomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Stanyschiwka, siehe Iwankiw (Schytomyr, Stanyschiwka)
 Dorf in der Oblast Schytmomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Olijiwka, siehe Iwankiw (Schytomyr, Olijiwka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Iwankiw (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Iwankiw (Jampil)